SRH – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Sarh (Ciad)
 srh – codice ISO 639-3 della lingua sarikoli